

Geografia 
 Spagna
 San Miguel de Aguayo – comune nella comunità autonoma della Cantabria

Persone 
 Iván Sánchez Aguayo – calciatore spagnolo
 Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo – generale spagnolo e viceré della Nuova Spagna
 José Aguayo – ex calciatore peruviano
 Perro Aguayo Jr. – wrestler messicano
 Roberto Aguayo – giocatore statunitense di football americano